Ім'я Людовик I Анжуйський мало ряд європейських правителів з династії Анжу: 

 Людовик І Угорський (5 березня 1326 — 10 вересня 1382) — Король Угорщини, Хорватії, Польщі, Король Галичини та Володимирії. Представник Анжуйської династії Капетингів.
 Людовік І (1320 – 26 травня 1362) — Король Неаполя, граф Провансу і Форкальк'є, принц Таранто. Представник Анжуйської династії Капетингів.
 Людовік І (23 липня 1339 – 20 вересня 1384) — син короля Франції Івана II Доброго, засновник Анжуйської династії французького королівського дому. 

Сторінки-неоднозначності людських імен